Le cancrelat est un insecte aussi appelé blatte ou cafard.
 Cancrelat est le surnom d'un personnage de la bande dessinée les Tuniques bleues.
 Le Cancrelat (Narcos) est un personnage de la série Narcos qui a fait découvrir la cocaïne a Pablo Émilio Escobar Gaviria